Der Glentoran Football Club, auch bekannt als Glentoran Belfast, ist ein nordirischer Fußballverein in Belfast. Aktuell spielt der Verein in der NIFL Premiership. Die Clubfarben sind grün-rot-schwarz.

Geschichte 
Der Verein wurde 1882 gegründet. Der Glentoran FC ist einer der erfolgreichsten Vereine Nordirlands. Erstmals gewann der Verein 1894 die Meisterschaft. Der Verein wurde insgesamt 24-mal Meister, 22-mal Pokalsieger und siebenmal Ligapokalsieger.

Erfolge 
 Meisterschaften (23): 1893/94, 1904/05, 1911/12, 1912/13, 1920/21, 1924/25, 1930/31, 1950/51, 1952/53, 1956/57, 1963/64, 1966/67, 1967/68, 1969/70, 1971/72, 1976/77, 1980/81, 1987/88, 1991/92, 1998/99, 2002/03, 2004/05, 2008/09
 Pokalsiege (23): 1913/14, 1916/17, 1920/21, 1931/32, 1932/33, 1934/35, 1950/51, 1965/66, 1972/73, 1982/83, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90, 1995/96, 1997/98, 1999/2000, 2000/01, 2003/04, 2012/13, 2014/15, 2019/20
 Ligapokalsiege (7): 1989, 1991, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010

Europapokalbilanz

Jugendakademie in Ghana 
Der Verein unterhält mit der in Sunyani beheimateten Glentoran Football Academy, eine Wohltätigkeitsorganisation die gleichzeitig als internationales Farmteam agiert. Die Akademie wurde 2007 mit Hilfe des FIFA Spieleragenten Christopher Antoh Forsythe und der in Belfast ansässigen Ashfield Boys High School gegründet und soll damit dienen Jugendliche von der Straße wegzuholen.

Trainer 
  Peter McParland (1968–1971)

Einzelnachweise 

Nordirischer Fußballverein
 
Gegründet 1882
Sportverein (Belfast)